Die Open de Tenis Comunidad Valenciana 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. April 2004 in Valencia stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplätzen  ausgetragen. In derselben Woche wurde mit den Estoril Open in Estoril sowie den US Men’s Clay Court Championships in Houston zwei Turniere ausgetragen, die genau wie die Open de Tenis Comunidad Valenciana zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Das Turnier war von spanischen Spielern geprägt, sodass alle vier Halbfinalisten Spanier waren. Titelverteidiger war mit Juan Carlos Ferrero ebenfalls ein Spanier, der dieses Jahr als Setzlistenerster dem späteren Turniersieger Fernando Verdasco unterlag. Verdasco gab im Turnierverlauf keinen Satz ab und schlug im Finale Albert Montañés, um seinen ersten Karrieretitel zu gewinnen.
Im Doppel gewann die argentinische Paarung Lucas Arnold Ker und Mariano Hood im Vorjahr, die nicht erneut am Turnier teilnahmen. Hood schied mit einem anderen Partner in der ersten Runde aus, während Arnold Ker gar nicht spielte. Mit Gastón Etlis und Martín Rodríguez gewannen abermals Argentinier. Es war ihr dritter gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Valencia